Teufelsbach, auch Teufels-Bach oder Teufels-Bächlein, ist der Name von Fließgewässern in Deutschland:
 Teufelsbach (Alaunbach), linker Zufluss des Alaunbachs gegenüber Bechlinghoven im kreisfreien Bonn, Nordrhein-Westfalen
 Teufelsbach (Elze), rechter Zufluss des Venner Mühlenbachs (zum Hunte-Zufluss Elze) vor Broxten (Ostercappeln), Landkreis Osnabrück, Niedersachsen
 Teufelsbach (Fichtelnaab), Zufluss der Fichtelnaab, Bayern
 Teufelsbach (Bargauer Bach), rechter Zufluss des Bargauer Bachs (zum Rems-Zufluss Strümpfelbach oder Bettringer Bach) nach Bargau (Schwäbisch Gmünd), Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Teufelsbach (Gabelbach), rechter Quellbach des Gabelbachs vor Ottorfszell (Kirchzell), Landkreis Miltenberg, Bayern; fließt hauptsächlich in Baden-Württemberg
 Teufelsbach (Goldbach), linker Zufluss des Goldbachs bei der Mönchemühle von Blankenburg, Landkreis Harz, Sachsen-Anhalt
 Teufelsbach (Gersbach), linker Zufluss des Gersbachs gegenüber Obersimten, Landkreis Südwestpfalz, Rheinland-Pfalz
 Teufelsbach (Großer Regen), rechter Zufluss des Großen Regen nach Eisensteinermühle, Gemeinde Bayerisch Eisenstein, Landkreis Regen, Bayern
 Teufelsbach (Hainbuchendellenbach), linker Zufluss des Hainbuchendellenbachs (zum Mühltalbach) zwischen Udenhausen und Boppard, Rhein-Hunsrück-Kreis, Rheinland-Pfalz
 Teufelsbach (Heppach), linker Zufluss der Heppach vor Lendsiedel (Kirchberg an der Jagst), Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Teufelsbach (Müggenbach) oder Hägener Bach, rechter Zufluss des Müggenbachs bei Hägener Mühle im kreisfreien Remscheid, Nordrhein-Westfalen
 Teufelsbach (Niedervöhdebach), rechter Zufluss des Niedervöhdebachs nach Weetfeld im kreisfreien Hamm, Nordrhein-Westfalen
 Teufelsbach (Nördlicher Talgraben), rechter Zufluss des Nördlichen Talgrabens (zur Ems) bei der Neuen Mühle nahe Greffen (Harsewinkel), Kreis Gütersloh, Nordrhein-Westfalen
 Teufelsbach (Radau), linker Zufluss der Radau in Bad Harzburg, Landkreis Goslar, Niedersachsen
 Teufelsbach (Ransenbach), linker Zufluss des Ransenbachs nach Ransweiler, Donnersbergkreis, Rheinland-Pfalz
 Teufelsbach (Schwalberbach), rechter Zufluss des Schwalberbachs (zum Aspeler Bach) nahe dem Rosen- und Schwalberhof (Niederfell), Landkreis Mayen-Koblenz, Rheinland-Pfalz
 Teufelsbach (Rhaner Bach), linker Zufluss des Rhaner Bachs (zur Schwarzach) in Rhan (Schönthal), Landkreis Cham, Bayern
 Teufelsbach (Rhynerscher Bach), linker Zufluss des Rhynerscher Bachs nahe Renninghoff im kreisfreien Hamm, Nordrhein-Westfalen
 Teufelsbach (Saußbach) oder Saußwasser und im Oberlauf an deutsch-tschechischer Grenze Čertova voda, linker Zufluss des Saußbachs bei der Waldmühle gegenüber Hohenröhren (Mauth), Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Teufelsbach (Stever), linker Zufluss der Stever nach Ermen (Lüdinghausen), Kreis Coesfeld, Nordrhein-Westfalen
 Teufelsbach (Strümpfelbach), rechter Zufluss des Strümpfelbachs oder Bettringer Bach (zur Rems) vor Oberbettringen (Schwäbisch Gmünd), Ostalbkreis, Bayern
 Teufelsbach (Untere Argen), linker Zufluss der Unteren Argen nach Schomburg (Wangen im Allgäu), Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Teufels-Bächlein oder Teufelsbächlein, linker Zufluss des Zottelbachs zwischen Eisenbühl und Kemlas, Landkreis Hof, Bayern

Teufelsbach ist der Name von Fließgewässern in Österreich:

 Teufelsbach (Donau), rechter Zufluss der Donau bei Vichtenstein, Oberösterreich
 Teufelsbach (Litz), linker Zufluss der Litz im Montafon, Vorarlberg
 Teufelsbach (Steyr), rechter Zufluss der Steyr in der Statutarstadt Steyr, Oberösterreich

Teufelsbach ist auch der deutsche Name von Fließgewässern in Rumänien:
 Girla Dracului oder Cârla Dracului am Rarrau
 Izvorul Dracului, im Wassertal (Valea Vaser)

Siehe auch:
 Teufelsbek
 Teufelsgraben
 Teufelsgrundbach